Südland steht für:
 ein Gebiet im Süden eines Landes
 Sørlandet, eine der fünf Regionen Norwegens
 Suðurland, eine der acht Regionen Islands
 ein Land im Mittelmeerraum
 die Südkontinente